Exhibiční ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1968 probíhala od 28. října do 1. listopadu 1968 a dohrána tak byla až po oficiálním ukončení olympiády. Jednalo se o jedinou tenisovou exhibici v historii olympijských her.

Dějištěm se stal areál později pojmenovaný jako Rafael Osuna Stadium, na počest vítěze mužské exhibice a tragicky zesnulého Mexičana. Komplex se nacházel ve městě Chapultepec. Soutěž se konala na otevřených antukových dvorcích. Do dvouhry, probíhající na dva vítězné sety, nastoupilo jedenáct tenistek ze sedmi zemí.

Před započetím exhibiční události byl v rámci olympiády odehrán také ukázkový turnaj, který se konal v Guadalajaře.

Vítězkou exhibičního singlu se stala nejvýše nasazená Američanka Peaches Bartkowiczová, jež ve finále zdolala krajanku Julii Heldmanovou po dvousetovém průběhu 6–3, a 6–2.

Poražené semifinalistky, Maria-Eugenia Guzmanová z Ekvádoru a Brazilka Suzana Gesteirová, neodehrály zápas o třetí místo a obě se automaticky umístily na této pozici.

Nasazení hráček 
  (vítězka)' (finále)
  (2. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1968